Impedancia puede referirse a:

Impedancia eléctrica, la medida de oposición que presenta un circuito eléctrico a una corriente cuando se aplica una tensión.
Impedancia característica de una línea de transmisión
Impedancia de onda, una constante relativa a la propagación de una onda electromagnética en un medio.
Impedancia característica del vacío, una constante universal.
Impedancia mecánica, una medida de oposición al movimiento de una estructura sometida a una fuerza.
Impedancia acústica, una constante relativa a la propagación de las ondas sonoras en un medio acústico.